Натуральне число 869
 869 рік до нашої ери
 869 рік нашої ери